Mindaugas litván király (1203 körül–1263), I. Mindaugas néven Litvánia királya (ur.: 1251–1263)
Mindaugas litván király (1864–1928), II. Mindaugas néven Litvánia választott királya (ur.: 1918. július 11. – 1918. november 2.), Károly Vilmos néven Urach hercege